Кайанза — одна з комун провінції Кайанза, на півночі Бурунді. Центр — однойменне містечко Кайанза.

Примітки 

Комуни Бурунді
Кайанза